Nostalgia (film), een experimentele korte film uit 1971 geregisseerd door fotograaf Hollis Frampton
Nostalgia (2018), Amerikaanse film uit 2018 
Nostalgia (motorfiets), een merk van motorfietsen